La MTF-3300 es una locomotora diésel-eléctrica diseñada y fabricada en la planta de Materfer, en su planta industrial de Ferreyra, en Córdoba, Argentina. A la actualidad solamente han sido construidas dos unidades.

Historia

Primera unidad 
La primera unidad fue exhibida en marzo de 2014, siendo la primera locomotora fabricada en dicha planta desde hacía 40 años. La misma se fabricó en convenio con National Railway Equipment Company (NREC), la cual proveyó la planta motriz y el sistema N-Force para mejorar el desempeño de la locomotora.

Esa misma unidad, tras alguna que otra reforma estética, fue entregada (aunque no vendida) a la petrolera YPF durante 2015, con el propósito de que la misma sirviese para el proyecto de Vaca Muerta. La misma fue numerada MF103. Poco tiempo después, la petrolera terminó cediéndole la locomotora a la operadora privada de cargas FerroExpreso Pampeano (FEPSA), la cuál la ha utilizado para traccionar sus trenes de arena de frac y caños hacia el destino anteriormente mencionado. Durante el año 2017 la locomotora fue devuelta a la planta de Materfer en Ferreyra.

En 2021 la operadora estatal de pasajeros Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) compró dos locomotoras de este modelo, siendo la primera de estas la misma que había sido utilizada años atrás por YPF-FEPSA, únicamente que además de poseer los colores corporativos de la estatal la misma fue renumerada como MF104. La misma fue entregada a principios de octubre del mismo año.

Tras varios meses apartada en el depósito Kilómetro 1 de la Línea San Martín, y previo cambio en la relación de transmisión (de 62:15 a 58:19) en el Taller Escalada de la Línea Roca, desde agosto del 2022 forma parte del plantel de Larga Distancia de la Línea Sarmiento.

Segunda unidad 
Durante la compra de 2 unidades por parte de SOFSE se procedió a fabricar la segunda unidad de este modelo. La misma presentó varios cambios estéticos en su carrocería, y fue entregada para diciembre de 2021. Se numera MF105.

Durante su breve estadía en la Línea Roca, donde fuera sometida a pruebas, se detectó que la relación de los engranajes de sus motores de tracción correspondían a una máquina destinada a la carga, por lo que mediante la garantía este problema fue subsanado. Este inconveniente también fue encontrado en la MF104, la cual recibió el mismo ajuste.

Actualmente se encuentra asignada al plantel de Larga Distancia de la Línea Sarmiento.

Notas

Enlaces externos
Locomotora MTF-3300 Archivado el 5 de mayo de 2022 en Wayback Machine. Sitio web de Materfer

Locomotora Materfer MTF-3300 en Wikimedia

Materfer
Locomotoras diésel-eléctricas de Argentina